Poslanica za svetovni dan miru je naslov več papeških poslanic o svetovnem dnevu miru:
 Poslanica za svetovni dan miru 1. januarja 2004 (papež Janez Pavel II.)
 Poslanica za svetovni dan miru 1. januarja 2005 (papež Janez Pavel II.)
 Poslanica za svetovni dan miru 1. januarja 2006 (papež Benedikt XVI.)

Papeške poslanice
Svetovni dan miru